Daniel Katsuva wa Kasivwira, né le  à Bikindwe au Nord-Kivu, est un général de corps d'armée de l'armée et de la police nationale congolaise. Cet officier de haut rang, a fréquenté plusieurs académies et écoles supérieures de guerre européennes, américaines et israéliennes.

Biographie 
Au sein des forces armées zaïroises du président et maréchal Mobutu Sese Seko, il est le premier chef d'État-Major des forces terrestres de la République.  

En 1975, il est accusé d'avoir monté un coup d’état manqué contre le maréchal Mobutu et ce dernier le condamne à mort. Cette condamnation vise à l'écarter du haut commandement de l'armée, Katsuva étant devenu trop dangereux et encombrant pour le pouvoir du maréchal, . Sous la pression des grandes puissances (États-Unis, Israël, France, etc.) avec lesquelles le général entretient de bonnes relations, Mobutu n’exécuta pas la peine et Katsuva est retourné à Butembo, centre urbain de son village natal. 

À Butembo, en bon Nande (sa tribu connue pour son sens élevé du commerce), le général s'adonne au commerce et prospère. 

Laurent Désiré Kabila, qui a depuis de nombreuses années le projet de chasser Mobutu du pouvoir et qui connait bien la haine de Katsuva pour le président, lui propose en 1996 de le rejoindre dans son mouvement politico-militaire l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), invitation que le général accepte.

Après la chute de Mobutu, le Général est inspecteur général adjoint de la police nationale congolaise (commandant adjoint) de 1997 à 2001.

Après la mort de Laurent Kabila, son fils Joseph Kabila devient le nouveau chef de l'État. Il renouvelle sa confiance au général Katsuva et le nomme inspecteur général de la police nationale congolaise de 2001 à juin 2007, date à laquelle il a été remplacé par le Général John Numbi. 

En juillet 2013, le général Katsuva part à la retraite après 55 ans de service, Joseph Kabila l'élevant au grade de général d'armée.

Dans sa région natale, Général Daniel Katsuva est connu sous son surnom de "Tout Court".

Références 
 

Général congolais (RDC)